Lešem je izraelské příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Giora Lešem (1940–2011) – izraelský básník a publicista
 Ron Lešem (* 1976) – izraelský novinář a spisovatel

Související články 

 Šlomo Eljašiv